

Patronyme 

 Frances Wolseley (1872-1936), horticultrice et essayiste britannique,
 Garnet Joseph Wolseley (1833-1913), père de la précédente, maréchal britannique,
 (1837-1899), frère du précédent, ingénieur australien, inventeur d'une tondeuse à moutons mécanique révolutionnaire : la tondeuse de Wolseley qui favorisa les progrès de l'Australie au XXe siècle dans l'industrie lainière.

Entreprises 
Ferguson, anciennement Wolseley, une entreprise britannique spécialisée dans la distribution de produits sanitaires, de bois et autres matériaux de construction,
The , entreprise crée pour exploiter les droits sur la tondeuse de Wolseley,
Wolseley Motors, marque de voitures britanniques qui a aussi ses origines dans les activités de Frederick Wolseley.

Toponymie 

  est une commune de la province de Cap-Occidental, en Afrique du Sud,
 Wolseley est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada), nommée d'après l'expédition de G.J. Wolseley,
 Wolseley, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1905-1908 & 1921-1934)
 Indian Head-Wolseley, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1975-1995),
 Qu'Appelle-Wolseley, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1934-1975).

Autre 
 L'Expédition de Wolseley est un mouvement militaire mené par Garnet Joseph Wolseley au Canada en 1870. Voir aussi : Rébellion de la rivière Rouge.